Ангасяк:

 Ангасяк — село Дюртюлинского района Башкортостана.
 Ангасяк — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан.